

Спољашње везе 

Награде Сатурн